Il doppio del Guangzhou International Women's Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Shuai Peng e Zi Yan erano le detentrici del titolo, ma non hanno partecipato insieme.

Peng ha fatto coppia con Yanina Wickmayer, ma ha perso nel 1º turno contro Marija Korytceva e Tat'jana Puček.

Yan ha fatto coppia con Tiantian Sun, ma Marija Korytceva e Tat'jana Puček le hanno battuto in finale 6–3, 4–6, 10–8.

Teste di serie

  Tiantian Sun /  Zi Yan (finale)
  Marija Korytceva /  Tat'jana Puček (campionesse)

  Jill Craybas /  Ol'ga Govorcova (quarti di finale)
  Akgul Amanmuradova /  Anastasija Rodionova (semifinali, ritiro)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Guangzhou International Women's Open 2008